Falabella puede referirse a:
 Falabella, una tienda por departamentos de origen chileno.
 Grupo Falabella, consorcio multinacional al que pertenece la cadena anterior.
 Banco Falabella, banco perteneciente al grupo anterior.
 CMR Falabella, operador de tarjetas de crédito de la cadena anterior.
 Falabella TV, un programa de tipo infomercial que empezó a transmitirse en 2006 y culminó el 31 de diciembre de 2020.
 Falabella una raza de caballos miniatura argentina.